Analýza (z řec. ana-lysis, Rozbor, rozebrání, rozpuštění, rozvázání) může označovat:

filosofie
 Analytická filosofie – filosofie založená na zkušenosti, logice a studiu jazyka
 Postanalytická filosofie
 Analytický soud – vyvozuje pouze z pojmu, bez empirické zkušenosti

matematika
 Matematická analýza – také infinitezimální počet, vyšetřuje matematické funkce pomocí nekonečně malých veličin (viz diferenciál) 
 Analytická funkce – funkce, jež se dá lokálně vyjádřit konvergentní mocninou řadou
 Analytická geometrie studuje geometrické objekty matematickými prostředky
 Analytické řešení má podobu obecného vzorce, na rozdíl od numerického řešení
 Analytický stroj (Analytical Engine) – mechanický počítač Charlese Babbage

přírodní vědy
 Analytická mechanika viz Teoretická mechanika
 Analytická chemie se zabývá rozborem složitějších látek a vyšetřováním jejich složení 
 Analyt – látka, která je cílem analýzy, na rozdíl od matrice

společenské vědy
 Analytický jazyk (izolační, amorfní) – pracuje pouze s volnými morfémy bez ohýbání slov 
 Analytická psychologie – hlubinná psychologie C. G. Junga
 Mediální analýza
 Analytická metoda památkové péče – zdůrazňuje odkrytí a konzervaci zachovaného
 Analýza (finance) – slouží k určení hodnoty investičního nástroje (aktiva)
 Fundamentální analýza, pomocí které určujeme, zda je hodnocení aktiva odchýleno (pod nebo nadhodnoceno)  
 Technická analýza – založena na zkoumání trendů ceny v minulosti

informatika, systémové inženýrství
 Objektově orientovaná analýza (OOA) – přístup používaný při tvorbě softwaru
 Syntaktická analýza – parsování v informatice a v lingvistice je transformace vstupních dat/textu na takzvaný derivační strom
 Analýza rizik – k odhalení a pochopení existujících rizik. Rozlišuje se kvantitativní a kvalitativní a.
 Analýza požadavků
 Analýza algoritmů
 Systémová analýza
 Business Impact Analysis – Analýza dopadů je proces analýzy činností organizace a dopadů, které mohou být způsobeny jejich narušením.

Související články 
 syntéza

Externí odkazy